Ке́ллі може мати декілька значень, зокрема:

Прізвище 

 Ке́ллі () — прізвище ірландсько-шотландського походження, похідне від гельського О'Келлі (). Розповсюджене в усіх англомовних країнах.

Відомі носії:
 Алан Келлі:
 Алан Келлі (;  1968) — ірландський футболіст, воротар.
 Алан Келлі (;  1975) — ірландський футбольний суддя.
 Боб Келлі (; 1893—1969) — англійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Бретт Келлі (;  1993) — канадський актор.
 Вінтон Келлі (; 1931—1971) — американський джазовий музикант.
 Гері Келлі (;  1974) — ірландський футболіст, захисник.
 Грейс Келлі (; 1929—1982) — американська актриса, княгиня Монако, дружина князя Монако Реньє III.
 Девід Келлі:
 Девід Келлі (;  1965) — ірландський футболіст, нападник.
 Девід Келлі (; 1929—2012) — ірландський актор.
 Демаєн Келлі (;  1973) — північноірландський професійний боксер.
 Дефорест Келлі (; 1920—1999) — американський актор, сценарист, поет і співак
 Джеймс Келлі:
 Джеймс Келлі (; 1854—1933) — американський актор німого кіно.
 Джеймс Макнейл Келлі (;  1964) — астронавт НАСА.
 Джеймс Патрік Келлі (;  1951) — американський письменник-фантаст.
 Джил Келлі (; справжнє ім'я — Адріана Мур, ; 1971) — порноакторка, фотомодель та акторка.
 Джин Келлі (; 1912—1996) — американський танцюрист, співак, актор, режисер, кінопродюсер та хореограф.
 Джон Келлі (;  1950) — американський політик, генерал у відставці.
 Джорджі Келлі (;  1996) — ірландський футболіст.
 Джош Келлі (;  1994) — британський професійний боксер, призер Європейських ігор 2015.
 Едвард Келлі (; 1555—1597) — англійський алхімік, авантюрист і містик.
 Еллсворт Келлі (; 1923—2015) — американський художник, скульптор і гравер.
 Кевін Келлі (;  1952) — американський журналіст.
 Келлі Келлі (; справжнє ім'я Барбара Джин Бланк;  1987) — американський професійний реслер і танцівниця.
 Кріс Келлі (;  1980) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Ліза Робін Келлі (; 1970—2013) — американська акторка, комедіантка та кінопродюсер.
 Маргарет Келлі (;  1956) — британська плавчиня, олімпійська медалістка (1980).
 Марк Едвард Келлі (;  1964) — американський астронавт.
 Мартін Келлі (;  1990) — англійський футболіст, захисник.
 Мекенз Келлі (;  2003) — американська легкоатлетка.
 Мінка Келлі (;  1980) — — американська актриса.
 Наталія Келлі (;  1994) — австрійська співачка американо-бразильського походження.
 Нед Келлі (;  1855 — 1880) — легендарний австралійський грабіжник.
 Ненсі Келлі (; 1921—1995) — американська актриса, номінантка премії «Оскар» (1956).
 Петра Келлі (; 1947—1992) — німецька політикиня і екофеміністка.
 Пол Келлі (; 1899—1956) — американський актор театру, кіно і телебачення.
 Ред Келлі (; 1927) — колишній канадський хокеїст, згодом — хокейний тренер.
 Річ Келлі (;  1953) — американський баскетболіст, центровий і форвард.
 Роберт Келлі (; ?) — американський політичний аналітик з міжкорейських справ.
 Рут Келлі (;  1968) — британський економіст і політик-лейборист.
 Скотт Джозеф Келлі (;  1964) — американський астронавт.
 Стів Келлі (;  1976) — канадський хокеїст.
 Стівен Келлі (;  1983) — ірландський футболіст, захисник.
 Фред Келлі (; 1891—1974) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1912).
 Шейн Келлі (;  1972) — професійний австралійський велосипедист.

Ім'я 

Ке́ллі () — англомовне чоловіче та жіноче ім'я.

Відомі носії:
 Келлі Брук (;  1979) — британська актриса і фотомодель.
 Келлі Веллс (;  1982) — американська легкоатлетка, олімпійська медалістка (2012).
 Келлі Вільямс (;  1970) — американська акторка.
 Келлі Гарді (;  1969) — австралійська софтболістка, олімпійська медалістка (2000, 2008).
 Келлі Герлі (;  1988) — американська фехтувальниця, олімпійська медалістка (2012).
 Келлі Голмс (;  1970) — британська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2004).
 Келлі Ґраукатт (; справжнє ім'я ; 1945—2009) — британський рок-музика, відомий як басист гурту Electric Light Orchestra (ELO) у 1970-х роках.
 Келлі Ейотт (;  1968) — американський політик.
 Келлі Йонкер (;  1990) — нідерландська хокеїстка на траві, олімпійська чемпіонка (2012).
 Келлі Кларксон (;  1982) — американська і канадська співачка та актриса.
 Келлі Кретшмен (;  1979) — американська софтболістка, олімпійська чемпіонка (2004).
 Келлі Лінч (;  1959) — американська акторка.
 Келлі О'Гара (;  1988) — американська футболістка, олімпійська чемпіонка (2012).
 Келлі Паркер (;  1981) — канадська футболістка, олімпійська медалістка (2012).
 Келлі Піклер (;  1986) — американська співачка.
 Келлі Равен (;  1965) — канадська й американська актриса.
 Келлі Райллі (;  1977) — англійська актриса.
 Келлі Ралон (;  1984) — американська ватерполістка, олімпійська чемпіонка (2012).
 Келлі Роуленд (;  1981) — американська співачка, акторка, модель.
 Келлі Сатертон (;  1976) — британська легкоатлетка, олімпійська медалістка (2004).
 Келлі Стеффорд (;  1978) — англійська порноакторка.
 Келлі (фокусниця) (Kelly) — чеська фокусниця та ілюзіоністка

Топонім

Келлі — місто, штат Вісконсин
 Келлі Тауншип — селище в окрузі Юніон, штат Пенсільванія
 Келлі — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Келлі — переписна місцевість, штат Вайомінг

Інше 
 4477 Келлі (4477 Kelley) — астероїд головного поясу, відкритий 28 вересня 1983 року.
 22312 Келлі (22312 Kelly) — астероїд головного поясу, відкритий 14 квітня 1991 року.
 «Банда Келлі» — екранізація (2003) роману Роберта Дрю про життя грабіжника і народного героя Австралії Неда Келлі.
 «Битви солдата Келлі» — кінофільм режисера Ефрама Потелла та Кайла Ранкіна який вийшов на екрани в 2003 році.
 «Кадет Келлі» — американський художній фільм 2003 року.
 «Келлі з Смарагдового острова» () — американська короткометражна комедія режисера Едварда Воррена 1913 року.
 «Кошерна Кітті Келлі» () — американська кінокомедія режисера Джеймса В. Хорна 1926 року.
 «Kellie Pickler» — другий студійний альбом американської співачки Келлі Піклер.

Ірландські прізвища
Шотландські прізвища
Англійські імена